Иржи Новак (; род. 22 марта 1975 года в Готвальдове, Чехословакия) — чешский теннисист.
 Финалист 2 турниров Большого шлема в парном разряде.
 Полуфиналист 1 турнира Большого шлема в одиночном разряде.
 Победитель 25 турниров ATP (7 — в одиночном разряде).
 Экс-5-я ракетка мира в одиночном рейтинге.
 Экс-6-я ракетка мира в парном рейтинге.

Общая информация 
Чех женат; у него и его супруги Катерины есть трое детей: старший сын Якуб (род.1998), а также близнецы Иржи и Катерина (род.2001).

Новак-старший в теннисе с 6 лет; любимое покрытие — грунт, лучший удар — форхенд.

Помимо тенниса Иржи любит играть в футбол и хоккей. В 2001 году в Монреале он сыграл в показательном матче по уличному хоккею НХЛ — ATP в качестве вратаря команды профессиональных хоккеистов.

Спортивная карьера 

Первые годы
Чех стал выделяться среди своих сверстников уже в юниорские годы, отметившись в 1993 году в четвертьфинале юношеского Уимблдона, а также сыграв в обоих финалах чемпионата Евроопы (в паре взяв титул вместе с Давидом Шкохом, а в одиночном соревновании уступив решающий матч Альберту Косте). Выйдя на пик результатов в соревнованиях среди сверстников Иржи стал пробовать себя и в протуре: за первый же год на этом уровне он смог не только заработать свой первый парный и одиночный рейтинг, но и подняться в одиночной классификации в число трёхсот сильнейших теннисистов мира, выиграв несколько титулов на «сателлитах» и «фьючерсах». Через год Новак продолжил постепенный прогресс своих результатов, поднявшись в Top200 и выиграв свой первый «челленджер». В 1995 году чех настолько стабилизировал свои результаты в протуре, что смог подняться в первую сотню одиночного рейтинга, а в паре, сотрудничая с Павлом Визнером и Давидом Риклом Иржи стал заметной силой и на соревнованиях основного тура, осенью побывав сразу в пяти финалах и взяв два титула. В сентябре Новак дебютировал на взрослых турнирах Большого шлема — на US Open.

На следующий год чех продолжил совершенствовать свою игру, впервые войдя в Top50 обоих рейтингов. В январе Иржи впервые побывал в финале одиночного приза основного тура — в Окленде — и сходу завоевал титул, переиграв в решающем матче Бретта Стивена; в дальнейшем по ходу сезона Новак ещё несколько раз добирается до этой стадии на соревнованиях в одиночном и парном разряде, но выигрывает только в соревнованиях дуэтов. В октябре чех одерживает значимую победу на зальном призе в Базеле, где на пути к полуфиналу переигрывает четвёртого игрока посева — Бориса Беккера. В 1997-98 годах, несмотря на периодические проблемы со здоровьем, Новак закрепляется в середине первой сотни рейтинга, периодически выдавая удачные отрезки сезона как в одиночном, так и в парном разряде. В сентябре 1997 года Иржи впервые выходит в четвертьфинал турнира Большого шлема в паре: вместе с Давидом Риклом на US Open он обыгрывает во втором раунде третью пару посева — альянс Ларо / О`Брайен, чтобы через пару матчей уступить будущим финалистам — команде Бьоркман / Культи. Летом следующего года Иржи впервые выигрывает соревнование промежуточной серии регулярного тура, став вместе с Риклом сильнейшим в Индианаполисе. Осенью 1998 года чех выиграл свой второй одиночный титул в основном туре, победив в финале приза в Мехико Ксавье Малисса.

1999-2002
В 1999 году Иржи постепенно стал прибавлять в результатах на крупнейших турнирах: на Australian Open он впервые пробился в третий раунд на турнирах Большого шлема, а осенью прошёл на матч дальше на US Open. В паре в этом году Новак впервые добрался до финала серии Masters (в Монте-Карло, вместе с Риклом уступив паре Делетр / Хенмен). В конце года чех в первый и последний раз смог сыграть на Итоговом чемпионате ATP в парном разряде.

Успехи предыдущего года подстегнули Иржи в следующие три года: он смог настолько улучшить свои результаты, что вскоре вошёл в Top10 как в одиночном, так и в парном рейтинге. В паре в этот период он выигрывает все свои три титула на соревнованиях серии Masters (каждый раз с Риклом и каждый раз на харде), а также дважды доходит до титульного матча на турнирах Большого шлема — на Уимблдоне-2001 вместе с Риклом уступив Дональду Джонсону и Джареду Палмеру, а через год после этого — на US Open-2002 — вместе с Радеком Штепанеком проиграв Махешу Бхупати и Максиму Мирному. В одиночном разряде Новак продолжал пополнять свой список трофеев небольшими титулами, а в 2002 году в первый и последний раз в своей карьере добрался до полуфинала турнира Большого шлема в одиночном разряде (на Australian Open, где уступил на этой стадии будущему чемпиону Томасу Юханссону); в том же году Иржи сыграл в полуфиналах римского и канадского Masters, а также в финале аналогичного мадридского турнира. Благодаря этим результатам к концу октябре чех поднялся на пятую строчку рейтинга и в конце сезона единственный раз в своей карьере сыграл на одиночном Итоговом турнире (где хоть и не вышел из группы, но смог единственный раз за семь встреч в протуре обыграть Андре Агасси).

2003-07
Поднявшись на новый пик своей карьеры чех не смог прогрессировать дальше и постепенно опустился на былые позиции, показывая результаты на уровне лидеров рейтинга лишь от случая к случаю, а до финалов добираясь лишь на второстепенных турнирах. На соревнованиях Большого шлема в 2003-06 годах Новак ещё дважды добирается до четвёртого раунда, но даже в четвертьфинал больше так и не проходит. Редко, но случаются всплески на турнирах Masters: в 2003 году Новак сыграл в полуфинале в Париже, а на следующий год отметился в четвертьфинале в Риме. В 2004 году чех одержал свою единственную победу в рамках матчей олимпийского теннисного турнира, переиграв в первом раунде афинского соревнования четвёртого номера посева Тима Хенмана.

К середине 2000-х годов чех стал пропускать всё больше турниров из-за небольших травм, а закончив сезон-2006 впервые за 12 лет вне Top100 одиночной классификации он объявил о том, что следующий сезон станет для него последним.

Сборная и национальные турниры
Трижды за свою карьеру Иржи набирал достаточный рейтинг, чтобы принять участие в теннисном турнире Олимпийских игр: уже в 21 год он сыграл на турнире в Атланте, а позже участвовал в сиднейском и афинском соревновании. Наиболее удачным оказался для чеха парный турнир американских игр — вместе с Яном Вацеком Новак единственный раз за все подобные турниры добрался до четвертьфинальной стадии, уступив будущим финалистам: британцам Нилу Броуду и Тиму Хенману.

C 1996 по 2006 год Иржи регулярно играл за национальную команду в Кубке Дэвиса. приняв за это время участие в 17 матчевых встречах и выиграв 27 игр (17 — в одиночном разряде). Чешская команда в этот период не была главным соискателем титула в турнире и лишь раз преодолела четвертьфинальную стадию; одна из самых ярких матчевых встреч в исполнении Новака пришлась на гостевую игру со сборной США в розыгрыше приза 2000 года: в первый день Иржи обыграл первую ракетку хозяев Пита Сампраса, во второй — вместе с Давидом Риклом — выиграл и пару у Алекса О`Брайена и Джареда Палмера. Чехи повели перед решающим днём 2-1, но затем всё же уступили встречу — в том числе проиграл и Новак: его обидчиком стал Андре Агасси.

Принимал Иржи участие и ещё в паре командных турниров: в 2003 и 2004 годах он участвовал в Кубке Хопмана, а в 1996, 2003-05 годах — в дюссельдорфском командном Кубке мира. В этих соревнованиях Новак не отметился особо значимыми победами, но в 1996 году одержал посильную помощь своей команде в выходе в финал немецкого турнира. где чешская сборная уступила швейцарцам.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (13)

Победы (7)

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (40)

Победы (18)

Поражения (22)

Финалы командных турниров (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чехии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года